Desprezo, o sentimento
Rina, telenovela mexicana traduzida no Brasil como Desprezo
O Desprezo, filme (1963) de Jean-Luc Godard, com Brigitte Bardot

Ver também 

Desambiguação